6-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 20 по 23 августа 1981 года на стадионе «Овервехт» в Утрехте (Нидерланды). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие юниоры 1962 года рождения и моложе, юниорки — 1963 года рождения и моложе.

На старт в 38 дисциплинах чемпионата вышли около 700 легкоатлетов из 26 стран Европы.

Результаты 
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 38 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 15 стран-участниц.

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Август 1981 года
Спорт в Нидерландах в 1981 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Утрехте
Чемпионаты Европы в 1981 году
1981 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы в Нидерландах